Redux (literaire term), een term gebruikt in literatuur en film
Astraea Redux, een gedicht van John Dryden
Greatest Hits Redux, een album van Cracker
Rabbit Redux, een roman van John Updike
Redux (The X-Files) en Redux II, twee delen van een aflevering van The X-Files
Redux (lijm), een in vliegtuigen gebruikte lijm
Redux (Adam Ant album), een album van Adam Ant
Redux (drug), een tot 1997 gebruikt afvalmiddel
Phineas Redux, een roman van Anthony Trollope
Trader Redux, een boek in de serie Deathlands
 Redux (JavaScript), een JavaScript-bibliotheek